Escalloniales és un ordre d'angiospermes eudicotiledònies que se situa dins del clade de les campanúlides. Inclou una sola família, les escaloniàcies, que aplega nou gèneres i unes 130 espècies.

Filogènia 
Aquest cladograma que sintetitza les relacions d'Escalloniales amb altres ordres de les astèrides:

Referències 

Astèrides